Le boomerang est un objet volant en rotation sur lui-même qui possède la particularité de pouvoir revenir vers son lanceur (s'il est lancé convenablement).

Attraction 
 Boomerang est un modèle de montagnes russes du constructeur Vekoma
 Boomerang, attraction ouverte en 1984 à Bellewaerde.
 Boomerang, attraction ouverte en 1990 à Knott's Berry Farm.
 Boomerang, modèles Boomerang des parcs d'attractions Six Flags.
 Boomerang, modèles Boomerang des parcs d'attractions Walibi.
 Un boomerang est aussi une figure du tracé de montagnes russes comportant deux inversions.
 Boomerang est un modèle d'attraction pendulaire du constructeur Fabbri Group.

Aviation 
 Le CAC Boomerang est un avion de la Seconde Guerre mondiale
 Le Boomerang est un avion prototype bimoteur asymétrique de l'américain Burt Rutan

Arts et culture

Bande dessinée 
 Boomerang, un méchant dans les bandes dessinées Marvel Comics
 Boomerang est le dixième tome de la série de bande dessinée Jeremiah, sorti en 1984.

Livre 
 Le Boomerang, une nouvelle de Gene Wolfe.
 Boomerang, roman de Tatiana de Rosnay.
 Boomerang, éditeur de livres jeunesses.

Cinéma 
 The Boomerang, de Thomas H. Ince (1913)
 Boomerang !, film d'Elia Kazan, sorti en 1947
 Boumerang (Interrabang), film italien de Giuliano Biagetti sorti en 1969
 Boomerang, court métrage français de Christian Lejalé sorti en 1990
 Boomerang, film de Reginald Hudlin, sorti en 1992
 Boomerang, film de Dragan Marinković, sorti en 2001.
 Boomerang, film d'Alon Caspi sorti en 2003.
 Boomerang, film français de François Favrat, produit en 2014.

Musique 
 Le boomerang est un instrument de musique traditionnelle aborigène.
 Boomerang est un album du groupe The Creatures, sorti en 1989.
 Boomerang est un album du groupe Hanson sorti en 1995.
 Boomerang est une chanson du groupe américain Plain White T's sorti en 2011.
 Boomerang est une chanson de l'artiste et youtubeuse américaine Boomerang, sortie en 2016.
 Comme un boomerang, chanson de Serge Gainsbourg

Télévision 
 Boomerang est une chaîne de télévision qui appartient à Cartoon Network dont :
Boomerang (Espagne) 
 Boomerang (France)
 Boomerang (Italie)
 Boomerang (Portugal)
 Boomerang, série télévisée québécoise, diffusée depuis 2015.

Autres 
 BOOMERanG (acronyme de Balloon Observations of Millimetric Extragalatic Radiation and Geophysics) est un ballon stratosphérique destiné à l'étude du fond diffus cosmologique.
 Boomerang est une boisson légèrement alcoolisée au goût de malt et de citron.
 Boomerang, un langage de programmation.
 Le Boomerang est un véhicule de transport de troupes russe.
 Boomerang est une émission de radio diffusée sur France Inter et présentée par Augustin Trapenard.
Boomerang est un outil intégré à Instagram.

Voir aussi 
 Comme un boomerang est une chanson de Serge Gainsbourg reprise par Dani et Étienne Daho
 L'attaque boomerang est une technique de cryptanalyse.
 L'effet boomerang, en psychologie sociale et en économie.
 La Nébuleuse du Boomerang, est une protonébuleuse planétaire située à 5 000 années-lumière de la Terre
 Captain Boomerang est un méchant dans les bandes dessinées DC Comics
 Comme un boomerang, film de José Giovanni, sorti en 1976.

Homonymie de titre